René François Aubrée (1763-1808), officier général français ;
Caroline Aubrée (1794-1877), libraire fouriériste française;
 Alexandre-Charles-Joseph Aubrée (1767-1815), officier général français ;
 Marion Aubrée (1942), anthropologue française ;
 Violaine Aubrée (1979), joueuse française de rugby à XV.